Spitalgasse heißen:
 Spitalgasse (Bern)
 Spitalgasse in Ochsenfurt, Bayern, siehe Altstadt Ochsenfurt #Spitalgasse
 Spitalgasse (Wien)